Сен-Жульє́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на захід від Парижа, 95 км на північний захід від Ренна, 8 км на південний захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 817 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2113,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жульєн на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт мерії муніципалітету Сен-Жульєн
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жульєн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор